Horodkiwka – wieś na Ukrainie, w obwodzie lwowskim, w rejonie drohobyckim
 Horodkiwka – wieś na Ukrainie, w obwodzie winnickim, w rejonie kryżopilskim
 Horodkiwka – wieś na Ukrainie, w obwodzie żytomierskim, w rejonie andruszowskim